Il existe en Europe plusieurs châteaux d'Ehrenfels (en allemand : Schloss Ehrenfels, ou Schloß Ehrenfels), parmi lesquels : 
 le château d'Ehrenfels en Hesse, en Allemagne ;
 le château d'Ehrenfels dans le canton des Grisons, en Suisse.

Toponymie